Les élections communales et provinciales belges de 2024 auront lieu le dimanche 13 octobre 2024 afin d’élire les conseillers communaux et provinciaux.
Elles se déroulent la même année que les élections législatives, régionales, communautaires et européennes qui auront lieu en mai ou en juin.

Changements par rapport aux précédentes élections locales 
En Wallonie, le gouvernement mené par Elio Di Rupo envisage de confier au collège des gouverneurs la charge de valider les élections.

En Région flamande, le conseiller de la majorité ayant obtenu le plus grand nombre de voix de préférence deviendra bourgmestre, comme c’est déjà le cas en Région wallonne.

Contexte 
Ces élections locales de 2024 s'inscrivent dans un contexte particulier. En effet, elles suivront de quelques mois les élections fédérales, régionales et européennes dans le cadre d'une "super-année électorale". La campagne pour ces élections locales commencera très rapidement après les autres élections. Il est possible que ces élections locales impactent les formations des gouvernements au niveau régional et fédéral.

Modalités des scrutins 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation fixe les modalités électorales en Région wallonne. À part dans les 9 communes germanophones, le vote aura lieu exclusivement sur des bulletins en papier.

Financement

Campagne 
En Wallonie, une limitation des dépenses électorales sur les réseaux sociaux est prévue pour les listes et les candidats à hauteur de 50% du montant total qui peut être dépensé.

Résultats des élections communales

Résultats des élections provinciales

Résultats nationaux des élections provinciales de 2024

Résultats par province

Province de Liège

Province de Namur

Province de Luxembourg

Province de Hainaut

Province de Brabant wallon

Province d’Anvers

Province de Flandre orientale

Province de Flandre occidentale

Province de Limbourg

Province de Brabant flamand

Polémiques 
En juillet 2019, le gouvernement flamand provoque la polémique en décidant de supprimer la participation obligatoire au scrutin communal pour les citoyens. Le vote obligatoire demeure la règle pour les autres scrutins.

Notes et références 

Élections provinciales en Belgique
Élections communales en Belgique
Belgique
2024 en Belgique
Octobre 2024